Renegátok (Renegades, 1989) Jack Sholder filmje
 Renegátok (Renegades, 2017) Steven Quale filmje